DUSP5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 384 амінокислот, а молекулярна маса — 42 047.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Білкові рецептори
Фосфатази